Delflands peil, het boezempeil (streefpeil) van het Hoogheemraadschap van Delfland
 Delftsche Poort, een voormalig station in Rotterdam, geopend in 1847
 Delftse Post, voormalige (huis-aan-huis)krant te Delft (1888-2021)
 Democratische Partij (doorverwijspagina), de naam van diverse politieke partijen
 Displaced person, vluchteling, ontheemde
 Diaspora Persbureau, een persbureau van en voor de Surinaamse diaspora
 DisplayPort, een standaard voor beeldoverdracht, meestal tussen pc en monitor
 Distributed Proofreaders, een groep vrijwilligers bij het Project Gutenberg
 Director of photography, cameraregisseur
 DP (machinegeweer), een Russisch machinegeweer
 Dubbele penetratie, een soort van seksuele handeling
 Dynamisch positioneringssysteem (dynamic positioning, DP), een systeem dat een schip in staat stelt op positie te blijven met behulp van de eigen schroeven